Ниже перечислены картины французского живописца Пьера Огюста Ренуара, относящиеся к импрессионистскому периоду его творчества.

Литература 
 Francesca Castellani (trad. Marie-Christine Gamberini), Renoir : sa vie, son œuvre ["Renoir"], Paris, Gründ, 1996, 272 p. (ISBN 978-2-7000-2068-7)
 Renoir au XXe siècle, Paris, Réunion des musées nationaux, 2009, 439 p. (ISBN 978-2-7118-5587-2).
 Gilles Néret, Renoir, peintre du bonheur : 1841—1919, Köln, Taschen, 2001, 438 p. (ISBN 978-3-8228-5741-0)
 Colin B. Bailey, John House, Christopher Riopelle et John Zarobell, Les Paysages de Renoir, 1865—1883, Milan, 5 Continents Editions srl, 2007, 295 p. (ISBN 978-88-7439-373-2).

Ренуар, Пьер Огюст